Schloss Heldritt steht für folgende Schlösser:

 Oberes Schloss (Heldritt)
 Unteres Schloss (Heldritt)